Lüchow steht für:

 Grafschaft Lüchow, ein historisches Territorium
 Lüchow (Wendland), Kreisstadt im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Samtgemeinde Lüchow (Wendland), die heutige Samtgemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Samtgemeinde Lüchow, die ehemalige Samtgemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Lüchow (Lauenburg), eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Lüchow (Altkalen), ein Ortsteil der Gemeinde Altkalen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Lüchow ist der Familienname der folgenden Personen:
 Mogens Lüchow (1918–1989), dänischer Fechter